Stado Ogierów Białka
 Stado Ogierów w Bogusławicach
 Stado Ogierów Książ
 Stado Ogierów Sieraków